Ferrari usó sus motores V12 Colombo de 2,6 litros (2562,51 cc)  en varios modelos, todos llamados 212 haciendo referencia al desplazamiento de 212 cc de cada cilindro.

Los siguientes modelos utilizaron el nombre 212:
 1951 Ferrari 212 F1 - modelo de Fórmula 1 y Fórmula 2
 1951 Ferrari 212 Export - berlinetta de competición
 1951 Ferrari 212 Export - barchetta y cupé de competición
 1951 Ferrari 212 Inter - gran turismo

212